|}

Die Bahnstrecke Eersterivier–Protem/Bredasdorp ist eine eingleisige, teilweise elektrifizierte Eisenbahnstrecke in Südafrika. Sie verbindet den Ballungsraum Kapstadt über die Hottentots-Holland-Berge mit dem Distrikt Overberg in der Provinz Westkap. Sie ist 216 Kilometer lang.

Geschichte 

Die 14 Kilometer zwischen Eersterivier und Somerset West wurde am 21. Oktober 1889 durch die Cape Government Railways eröffnet. Bereits am 1. Februar 1890 erfolgte die Verlängerung die Verlängerung zum Ort Sir Lowry’s Pass. Die Arbeiten an der Bergstrecke begannen am 12. Juli 1899. Bis zum 1. August 1902 war Caledon erreicht. Der Streckenast nach Strand wurde 1905 eröffnet. Es war ursprünglich geplant, die Strecke östlich über Riviersonderend und Swellendam nach Mossel Bay zu verlängern. Da jedoch die New Cape Central Railway bereits die Strecke Worcester–Swellendam–Mossel Bay betrieb, erschien die Verlängerung Caledon–Swellendam nicht mehr profitabel. Deshalb wurde die Strecke nur über Rietpoel und Klipdale bis Protem verlängert. Die Eröffnung des letzten Teilstücks fand am 30. Juni 1915 statt. Der Streckenast Klipdale–Bredasdorp wurde ab dem 19. April 1924 durch die SAR/SAS befahren. Heute verkehrt die Metrorail Kapstadt nur noch auf dem Abschnitt Eersterivier–Strand. Der Rest der Strecke wird nicht mehr im Personenverkehr bedient.

Verlauf 

Die Strecke beginnt in Eersterivier, einem nördlichen Vorort von Kapstadt und führt über Faure und Firgrove in das 14 Kilometer entfernte Somerset West. Nach der Station Van der Stel zweigt ein kurzer Streckenast nach Strand ab. Bis dahin verkehren die Züge der Metrorail Kapstadt (Bellville Linie). Die Verbindung Eersterivier–Strand ist elektrifiziert. In Richtung Osten erreicht die Strecke den Ort Sir Lowry’s Pass und den Pass selbst, wo sie auf eine Höhe von 415 Metern ansteigt. Am Scheitelpunkt befindet sich ein 217 Meter langer Tunnel. Hier wird zweimal die Nationalstraße N2 unterquert. Auf der Ostseite des Passes verläuft die Strecke nördlich von Grabouw zum Bahnhof Elgin. Entlang der Nationalstraße N2 werden Botrivier und Caledon erreicht. Nach dem Haltepunkt Krige trennt sich die Strecke vom Verlauf der Nationalstraße N2 und erreicht den Bahnhof Klipdale. Am Bahnhof Klipdale zweigt der 40 Kilometer lange Streckenast nach Bredasdorp ab. Der Bahnhof Bredasdorp ist der südlichste Bahnhof Afrikas. Damit die Züge aus Richtung Kapstadt direkt nach Bredasdorp fahren können, wurde am nordöstlichen Ende des Bahnhofs eine Wendeschleife angelegt. Der Streckenast von Klipdale nach Protem ist 16 Kilometer lang. Die Gleise enden in Protem an einem Gleisdreieck.

Literatur 
 Boon Boonzaaier: Tracks Across the Veld JNC Boonzaaier, 2008, ISBN 978-0-620-41711-2.

Bahnstrecke in Südafrika
Bahnstrecke Eersterivier–Protem/Bredasdorp
Bahnstrecke Eersterivier–Protem/Bredasdorp
Bahnstrecke Eersterivier–Protem/Bredasdorp
Bahnstrecke Eersterivier–Protem/Bredasdorp